Конвой 4102 (листопад 1943) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось листопаді 1943-го. 

Вихідним пунктом конвою був атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де ще до війни створили потужну базу японського ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів. Пунктом призначення став розташований у Токійській затоці порт Йокосука, що під час війни був обраний як базовий для логістики Трука. 

Первісно конвой складався із транспорту «Кінугаса-Мару» під охороною кайбокану (фрегату) «Окі». 2 листопада 1943-го вони вийшли за бази на Труці, а за кілька діб пройшли повз північні Маріанські острова. При цьому 5 листопада з Сайпану вийшли та приєднались до конвою транспорт «Хійосі-Мару» (Hiyoshi Maru) у супроводі есмінця «Ікадзучі» («Хійосі-Мару» вийшов з Трука у жовтні разом з конвоєм №4022, проте відокремився від нього та зайшов на Сайпан).

В подальшому конвой №4102 успішно подолав райони поблизу островів Огасавара та біля східного узбережжя Японського архіпелагу, де традиційно діяли американські підводні човни, і 8 листопада без втрат досягнув Йокосуки.

Примітки 

4102